Kapverden steht für:

 die Kapverdischen Inseln
 Kap Verde, einen afrikanischen Inselstaat, bestehend aus den Kapverdischen Inseln